Grauer Stein steht für: 

 Grauer Stein (Dotzigen), Findling bei Dotzigen, Kanton Bern, Schweiz
 Grauer Stein (Oberaudorf), Findling bei Oberaudorf, Bayern
 Grauer Stein (Oberkleen), Gesteinsformation bei Oberkleen, Hessen
 Grauer Stein (Oestrich), Naturdenkmal bei Oestrich (Rheingau), Hessen
 Grauer Stein (Wiesbaden), Naturdenkmal bei Wiesbaden-Frauenstein, Hessen
 Grauer Stein, Tunnel, siehe Ländchesbahn #Streckenverlauf

Siehe auch:
 Graustein (Begriffsklärung)
 Gråsteinen